Assault - Profondo nero è un film di Fons Rademakers che ha vinto l'Oscar al miglior film straniero.

Trama

Riconoscimenti 
Premi Oscar 1987: Oscar al miglior film straniero
Golden Globe 1987: Golden Globe per il miglior film straniero

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Film drammatici
Premi Oscar al miglior film straniero
Golden Globe per il miglior film straniero